Salima (district), een district van Malawi
Salima (stad), de hoofdstad van het district
Salima (voornaam), een meisjesvoornaam